Алекса́ндра Анто́нова: Антонова, Александра Андреевна (1932—2014) — советская и российская саамская писательница, поэтесса, переводчица, преподаватель.
 Антонова, Александра Викторовна (род. 1980) — российская бегунья с барьерами.
 Антонова, Александра Гурьевна (1909—2001) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Антонова, Александра Ивановна (род. 1991) — российская ватерполистка.
 Антонова, Александра Эдуардовна (Саша; род. 1979) — российская певица.